Сборная команда Венгрии:

 Сборная Венгрии по хоккею с мячом
 Сборная Венгрии по хоккею с шайбой